Em anatomia, sulco é uma depressão ou ranhura estreita e alongada encontrada em superfícies anatômicas. Em alguns casos, é o local por onde passam nervos ou vasos sanguíneos, como o sulco coronário no coração.

Como exemplos, o sulco gengival, sulco nasolabial e o sulco mediano da língua.

Anatomia
Termos médicos